Moeglin peut faire référence à :

Patronymes 

 Colette Moeglin (née en 1953), mathématicienne française.
 Pierre Mœglin, universitaire français, professeur de sciences de l'information et de la communication, à l'université Paris XIII, membre senior de l'Institut Universitaire de France.
 Anne Moeglin-Delcroix, professeure émérite de philosophie de l'art à la Sorbonne.
 Jean-Marie Moeglin, historien médiéviste français, professeur à Paris-Sorbonne.

Toponymes 
 Reichenow-Möglin, commune allemande du Brandebourg.